UNIQA volejbalová extraliga mužů 2012/2013 – 21. sezon walki o mistrzostwo Czech organizowany przez Czeski Związek Piłki Siatkowej (cz. Český volejbalový svaz, ČVZ). Zainaugurowany został 20 października 2012 roku i trwał do 29 kwietnia 2013 roku. 
 
W sezonie 2012/2013 w Lidze Mistrzów Czechy reprezentował klub , natomiast w Pucharze Challenge -  i .

Mistrzem Czech został klub .

System rozgrywek 
 Faza zasadnicza: uczestniczyło w niej 12 drużyn, które rozegrały ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym. Osiem najlepszych zespołów awansowało do fazy play-off. Ostatnia drużyna wzięła udział w barażach.
 Faza play-off: składała się z ćwierćfinałów (do czterech zwycięstw), półfinałów (do czterech zwycięstw), meczu o 3. miejsce (do 3 zwycięstw) oraz finałów (do czterech zwycięstw), które wyłoniły mistrza Czech.
 Baraże: najsłabsza drużyna fazy zasadniczej zmierzyła się z najlepszą drużyną z 1. ligi o miejsce w Ekstralidze w kolejny sezonie.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań 

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do 4 zwycięstw)

 
 
 
 
|}

 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

Półfinały 
(do 4 zwycięstw)

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
|}

Mecze o 3. miejsce 
(do 3 zwycięstw)

 
 
 
|}

Finały 
(do 4 zwycięstw)

 
 
 
 
 
 
|}

Baraże 
(do 3 zwycięstw)

 
 
 
|}

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

2012 w Czechach
2012 w piłce siatkowej
2013 w Czechach
2013 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Czechach